

Astronomia
9507 Gottfried – asteroide della fascia principale

Onomastica
Gottfried – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Goffredo

Persone
Brian Gottfried – tennista statunitense
Gilbert Gottfried – attore e doppiatore statunitense